Władimir Iljicz Kałasznikow (1929–2008) – radziecki działacz partyjny.
 Władimir Walerjanowicz Kałasznikow (ur. 1947) – radziecki polityk i historyk
 Władimir Dimitrjewicz Kałasznikow (ur. 1953) – rosyjski trener